Hans Schulze ist der Name folgender Personen:

* Hans Schulze (Chemiker) (Hans Oscar Schulze; 1853–1892), deutscher Chemiker, Mineraloge und Hochschullehrer 
 Hans Schulze (Ingenieur) (1903–1962), deutscher Ingenieur
 Hans Schulze (Künstler) (1904–1982), deutscher Künstler und Hochschullehrer 
 Hans Schulze (Wasserballspieler) (1911–1992), deutscher Wasserballspieler
 Hans Schulze (Schauspieler) (* 1930), deutscher Schauspieler
 Hans Schulze-Gahmen (1885–1942), deutscher Baumeister und Baubeamter 
 Hans-Eugen Schulze (1922–2013), deutscher Richter
 Hans Ferdinand Robert Schulze (1792–1874), königlich preußischer Generalmajor
 Hans-Georg Schulze (1911–nach 1961), deutscher Luftfahrtjournalist
 Hans Heinrich Schulze, deutscher Orgelbauer

 Hansjörg Schulze-Göbel (* 1936), deutscher Geograf
 Hans K. Schulze (1932–2013), deutscher Historiker
 Hans-Michael Schulze (* 1967), deutscher Historiker und Publizist
 Hans Rudolf Schulze (1870–1951), deutscher Maler und Illustrator

Siehe auch:
 Hanns Schulze (1884–1931), deutscher Kunsthistoriker und Verlagsdirektor
 Hans Schultze
 Hans Schulz
 Hans Schultz